Dźantar Mantar – obserwatorium astronomiczne w Delhi
 Dźantar Mantar – obserwatorium astronomiczne w Jaipurze